Grunewald (Goch), een buurtschap in de Duitse gemeente Goch
 Grunewald (bos), het grootste bos binnen de grenzen van Berlijn
 Berlin-Grunewald, een stadsdeel van Berlijn, vernoemd naar het bos
 station Grunewald, S-Bahnstation in gelijknamige stadsdeel

Zie ook
 Grunwald (doorverwijspagina)
 Grünwald
 Grünewald